Первая футбольная лига 1982/1983 () — 26-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 28 августа 1982 года и закончился 19 июня 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1982/1983
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1982 году
Спорт в Турции в 1983 году